Loucheur est un nom de famille porté par plusieurs personnalités, et qui a donné des noms dérivés.

Personnalités 

 André Loucheur (1916-1998), missionnaire et évêque français au Cameroun ;
 Louis Loucheur (1872-1931), ministre et écrivain français ;
 Raymond Loucheur (1899-1979), compositeur français.

Noms dérivés 
 Loi Loucheur de 1928 pour le logement social individuel, du nom de Louis Loucheur ;
 Rue Louis-Loucheur, voie du , du nom de Louis Loucheur ;
 Groupe Giros-Loucheur, dans l'énergie et les transports.